De Safari Rally 1985, formeel 33rd Marlboro Safari Rally, was de 33e editie van de Safari Rally en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1985. Het was de 139e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Nairobi.

Verslag 
Net als het jaar ervoor bracht het evenement het team van Toyota opnieuw succes. Alhoewel Opel enige tijd dicht bij een overwinning zaten, waren het Juha Kankkunen en Björn Waldegård die Toyota een top twee resultaat bezorgde. Met Kankkunen op de ereplaats, betekende dit zijn eerste WK-rally overwinning in wat tevens zijn eerste optreden was in deze langeafstandswedstrijd. Het team van Peugeot, die hier hun succesreeks tot een voorlopig einde zagen komen, kende een moeizame verloop van de rally, waarin Ari Vatanen en Bruno Saby uitvielen en Timo Salonen niet verder kwam dan de zevende plaats, terwijl ook Audi en Lancia bot vingen. Lokale rijder Mike Kirkland completeerde het podium voor Nissan.

Programma

Resultaten 

 Noot: Tijd is niet de algehele eindtijd die over de route is gedaan, maar is eerder opgebouwd uit straftijd verzamelt bij de tijdcontroles.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Rally in 1985
Safari Rally
Sportevenement in Nairobi